3 części miejscowości w Polsce:
 Jastrzębie Dolne – część miasta Jastrzębie-Zdrój, w obrębie osiedla Jastrzębie Górne i Dolne
 Jastrzębie Dolne – część wsi Brużyczka Mała, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Jastrzębie Dolne – część wsi Jastrzębie, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Łukowica

Zobacz też 
 Jastrzębie
 Jastrzębie Górne